Моисей Лурье:
 Лурье, Моисей Аронович (1876—1964) — российский и советский химик-органик.
 Лурье, Моисей Григорьевич (1901—?) — советский архитектор-конструктивист.
 Лурье, Моисей Ильич (Александр Эмель, 1897—1936) — советский историк.
 Лурье, Моисей (Мойше) Львович (1901—1941) — советский историк, переводчик, публицист на идише.